Караяшник — название населённых пунктов:

Россия 
 Караяшник — слобода в Ольховатском районе Воронежской области.

Украина 
 Караяшник — село в Старобельском районе Луганской области.

См. также 
 Новокараяшник
 Караян